Ésta es mi vida puede referirse a: 

 Ésta es mi vida (2007), álbum del dueto mexicano de pop alternativo Jesse & Joy; 
 Ésta es mi vida, película de Argentina dirigida en 1952 por Román Viñoly Barreto; o
 Ésta es mi vida, disco de Karina, cantante venezolana.